Сквер им. К. В. Иванова — расположен в г. Чебоксары на набережной Волги. Излюбленное место летнего отдыха горожан и гостей столицы Чувашской Республики. Преимущество перед другими городскими скверами в том, что расположен у самой реки и из него открывается красивый вид на Волгу.

История 
В XVII—XVIII веках на месте сквера находился Никольский женский монастырь, в котором в 1631 году завершился земной путь сосланной Борисом Годуновым из Москвы в Чебоксары опальной боярыни Марии Шестовой, бабушки первого царя династии Романовых — Михаила Романова (1596—1645 годы). В рамках празднования 400-летия дома Романовых по решению Президента Чувашии Н. В. Федорова на могиле боярыни Марии Шестовой — «бабушки дома Романовых» — в марте 2013 года будет открыта часовня.

В 1930-е годы Никольский собор был разрушен. На его месте был построен 26-квартирный  в котором жили высшие правительственные чиновники республики. На набережной Волги ровными рядами были посажены липы и декоративные кустарники, проложены асфальтовые пешеходные дорожки.

В 1952 году на набережной на постаменте из полированного гранита был установлен бронзовый бюст классика чувашской литературы К. В. Иванова. Скульптор И. Ф. Кудрявцев, архитектор В. И. Ступин. С этого времени сквер на набережной Волги стал называться именем Константина Иванова.

В 2019 году в сквере открыт памятник Иоанну Васильевичу Грозному, при правлении которого на месте маленького поселения образовался город Чебоксары и по поручению которого построены Чебоксарский кремль и примыкавший к нему торгово-промышленный посад, Введенский собор, Свято-Троицкий мужской монастырь.

Источники 
 Данилова А. П., Данилов В. Д., Иванова Т. Н. Мой город (Паспорт юного чебоксарца). — Чебоксары, 2004.
 Кугураков И. К., Ткаченко В. Г. Древний центр города. Западный косогор: Схема-путеводитель. — Чебоксары, 1996.
 Студенецкий А. Н. Знакомьтесь: Чебоксары… — Чебоксары, 1973.
 Терентьев А. И. Чебоксары и чебоксарцы: Записки краеведа. — Чебоксары, 2001.
 Гусев А. Они украшают землю // Советская Чувашия. 1960. 27 сентября.

Ссылки 
 Сквер им. К. В. Иванова
 В Чебоксарах разворотили историческую часть города

Примечания 

Константин Иванов
Сады и парки Чебоксар
Иванов